Сувіньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Сувіньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Сувіньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр